Реджинальд Модлинг (, 7 марта 1917, Лондон — 14 февраля 1979) — британский государственный и политический деятель, член Консервативной партии, занимал ряд министерских должностей, в том числе пост Канцлера казначейства.

Помимо политической деятельности был членом совета директоров ряда британских компаний, и после коррупционного скандала в одной из них подал в отставку и оставил политическую деятельность, хотя лично не был обвинен в злоупотреблениях.

Члены Королевских ВВС, участвовавшие во Второй мировой войне
Министры внутренних дел Великобритании
Министры колоний Великобритании
Министры торговли Великобритании
Генеральные казначеи Соединённого Королевства
Кабинет Эдварда Хита
Кабинет Александра Дуглас-Хьюма
Кабинет Гарольда Макмиллана
Канцлеры казначейства Великобритании
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (1950—1951)
Члены парламента Соединённого Королевства (1951—1955)
Члены парламента Соединённого Королевства (1955—1959)
Члены парламента Соединённого Королевства (1959—1964)
Члены парламента Соединённого Королевства (1964—1966)
Члены парламента Соединённого Королевства (1966—1970)
Члены парламента Соединённого Королевства (1970—1974)
Члены парламента Соединённого королевства (1974)
Члены парламента Соединённого Королевства (1974—1979)